

Patronyme 

 Audrey Doyon-Lessard (1986-), joueuse canadienne de hockey sur glace ;
 Claire Doyon (1971-), réalisatrice française ;
 Cyrille Doyon (1842-1918), agriculteur, marchand et homme politique fédéral, provincial et municipal du Québec ;
 Jacques-René Doyon (1938-), écrivain français ;
 Jean Doyon (1934-2010), acteur québécois ;
 Louise Doyon (1943-), écrivaine québécoise ;
 Michel Doyon (1943-), avocat et homme politique québécois ;
 Pierre Adolphe Adrien Doyon (1827-1907), dermatologue français, membre de l'Académie nationale de médecine ;
 Réjean Doyon (1937-), homme politique québécois ; 
 René-Louis Doyon (1885-1966), éditeur et écrivain français.

Toponyme 

 Doyon, hameau en Belgique ;
 Château de Doyon, château en Belgique.

Homonymie de patronyme